

Abbigliamento 
 Cappotto – pesante soprabito invernale

Cinema 
 Il cappotto – film del 1926 diretto da Grigorij Kozincev e Leonid Trauberg
 Il cappotto – film del 1952 diretto da Alberto Lattuada

Letteratura 
 Il cappotto – racconto del 1842 di Nikolaj Vasil'evič Gogol'

Manifestazioni 
 Cappotto – nel gergo del Palio di Siena, è la vittoria, in uno stesso anno, sia del Palio del 2 luglio che di quello del 16 agosto
 Cappotto – nel gergo del Palio di Legnano, è quando una contrada vince, nello stesso anno, sia il palio che la provaccia.

Sport 
 Cappotto – in numerosi sport e giochi di carte, la conquista di tutti i punti da parte di un solo giocatore o di una sola squadra
 Cappotto – nel baseball, partita completa in cui il lanciatore lascia a zero l'attacco avversario
 Fare cappotto – vincere una competizione sportiva in una maniera clamorosa umiliando l'avversario

Altri progetti